Хуáн Федери́ко Эдельмáн (; 17 февраля 1795, Страсбург — 20 декабря 1848, Гавана) — кубинский пианист и музыкальный педагог французского происхождения. Сын клавесиниста Жана Фредерика Эдельмана, родившийся уже после того, как отец был гильотинирован.

Окончил Парижскую консерваторию. С 1816 г. жил и работал в Гаване, считается «отцом кубинского пианизма». Основал филармоническое общество Святой Цецилии, руководил его концертами. Был первым педагогом ведущих кубинских пианистов — Пабло Девернина, Фернандо Аристи, . Выступал также как музыкальный критик и публикатор записей кубинских народных танцевальных мелодий.

Примечания 

Выпускники Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца
Академические музыканты Кубы
Музыкальные критики Кубы